Robert Lindstedt e Horia Tecău eram os atuais tricampeões, mas decidiram não participar juntos. Tecău jogou ao lado de Marius Copil, mas perderam na primeira rodada para Jan Hájek e Filip Polášek. Lindstedt jogou ao lado de Daniel Nestor, mas perderam na segunda rodada para Nicholas Monroe e Simon Stadler. Monroe and Stadler conquistaram o título, derrotando Carlos Berlocq e Albert Ramos na final por 6–2, 3–6, [10–3]

Cabeças de chave

  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (Quartas de final)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (Quartas de final)

<li>  Daniele Bracciali /  František Čermák (Primeira rodada)
<li>  Johan Brunström /  Raven Klaasen (Semifinais)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D